Бурогорлая брахигальба () — вид певчих птиц из семейства якамаровых.

Вид распространён в тропических и субтропических дождевых лесах Южной Америки.

Птицы длиной 14—18 см, весом 16—23 г. Тело имеет коричневую окраску, крылья фиолетовые, брюхо белое.

Питается насекомыми, на которых охотится на лету. Гнездо обустраивает в норе, которую выкапывает на обрывистых берегах рек, в оврагах или обрывах.

Примечания 

Якамаровые
Птицы Южной Америки
Животные, описанные в 1838 году